Íþróttabandalag Akraness – islandzki klub piłkarski, grający obecnie w 1. deild, mający siedzibę w mieście Akranes leżącym na zachodnim wybrzeżu kraju.

Historia 
Íþróttabandalag Akraness został założony w 1946 roku. Oprócz sekcji piłkarskiej z czasem założono też sekcje koszykówki, golfa, siatkówki, gimnastyki, jeździectwa, kręgli, karate, badmintona i pływania.

Drużyna piłkarska najczęściej gra w żółtych koszulkach i getrach oraz czarnych spodenkach. Swoje mecze rozgrywa na stadionie Akranesvöllur, mogącym pomieścić 4.850 widzów, będącym drugim pod względem pojemności obiektem w kraju.

W sezonie 2008 IA Akranes grał katastrofalnie w lidze, przez co zajął ostatnie miejsce i spadł do 2. ligi islandzkiej.

Sukcesy 
 Mistrzostwo Islandii: 18
 1951, 1953, 1954, 1957, 1958, 1960, 1970, 1974, 1975, 1977, 1983, 1984, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2001(wicemistrzostwo: 1952, 1955, 1959, 1961, 1963, 1964, 1965, 1969, 1978, 1979, 1985, 1997)

 Puchar Islandii: 9
 1978, 1982, 1983, 1984, 1986, 1993, 1996, 2000, 2003(finalista: 1961, 1963, 1964, 1965, 1969, 1974, 1975, 1976, 1999, 2021)

 Puchar Ligi Islandzkiej: 3
 1996, 1999, 2003

 Superpuchar Islandii: 1
 2003

Reprezentanci kraju grający w klubie 
  Rusłan Musajew
  Zaur Tagizade
  Baldur Adalsteinsson
  Árni Gautur Arason
  Kristján Finnbogason
  Sigursteinn Gislason
  Bjarni Guðjónsson
  Heimir Guðjónsson
  Joey Guðjónsson
  Þórður Guðjónsson
  Arnar Gunnlaugsson
  Bjarki Gunnlaugsson
  Jóhannes Harðarson
  Haraldur Ingolfsson
  Gunnlaugur Jónsson
  Ríkharður Jónsson
  Sigurður Jónsson
  Birkir Kristinsson
  Pétur Pétursson
  Bjarni Sigurðsson
  Grétar Steinsson
  Ólafur Þórðarson
  Stefán Þórðarson
  Teitur Þórðarson
  Julian Johnsson

Europejskie puchary

Bilans ligowy od sezonu 1955

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa 

 
Akranes
Kluby piłkarskie założone w 1946